Дивізіон 1: 1999 — сезон у  Дивізіоні 1, що був другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1999 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби ГІФ Сундсвалль і «Геккен» (Гетеборг), які й здобули разом із клубом ГАІС Гетеборг право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Плей-оф на підвищення
 «Ассиріска» ФФ — Еребру СК 1:1, 1:2 дод. час
ГАІС Гетеборг — Кальмар ФФ 2:1, 1:1

Плей-оф на вибування
 ФК «Кафе Опера» - «Єфле» ІФ 0-0, 2-2
 Юнгбю ІФ - «Естерс» ІФ 1-1, 1-2

Див. також 
 Аллсвенскан 1999

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1999 у шведському спорті